Pojem Gemini (latinsky pův. dvojčata) není jednoznačný, odpovídá mu více hesel:

 Dioskúrové – bratři Castor a Pollux v řecko-římských mýtech, latinsky Gemini
 Souhvězdí Blíženců – latinský název
 Program Gemini – kosmický program USA, který předcházel programu Apollo
 Administrativní centrum Gemini –  komplex kancelářských budov v Praze-Pankráci
 Gemini (detergent)
 Gemini (DJ)
 Gemini (album, Macklemore)

Externí odkazy